Here Comes the Sun címen a következő dalok ismertek:
 Here Comes the Sun, a Beatles dala (1969)
 Here Comes the Sun, a Sweetbox dala (2006)